Fauci est un nom de famille d'origine italienne, porté notamment par :
 Anthony Fauci (né en 1940), immunologue américain ;
 Lisa Fauci (né en 1960), mathématicienne américaine.